Hurch ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Hurch (* 1955), österreichischer Sprachwissenschaftler und Hochschullehrer
 Hans Hurch (1952–2017), österreichischer Filmkritiker, Dokumentarfilmer und Direktor der Viennale